Nédélec steht für:

 Nédélec (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada

Nédélec ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Nédélec (1940–2009), französischer Radrennfahrer
 Raymonde Nédelec (geborene Raymonde Barbé; 1915–2016), französische Politikerin (Parti communiste français), siehe Raymonde Tillon